Саркофаг — оздоблена труна, невелика гробниця
 Саркофаг Александра
 «Саркофаг» — неофіційна назва «Укриття», захисної споруди на Чорнобильській АЕС
 Новий чорнобильський саркофаг